Dit is een lijst van planetoïden 93101-93200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93101) - || 2000 SU42 || 26 september 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (93102) Leroy || 2000 ST43 || 27 september 2000 || Sainte-Clotilde || R. Chassagne, C. Demeautis
|-
| (93103) - || 2000 SA44 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93104) - || 2000 SK45 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93105) - || 2000 SB47 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93106) - || 2000 ST47 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93107) - || 2000 SA49 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93108) - || 2000 SA50 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93109) - || 2000 SN52 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93110) - || 2000 SA54 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93111) - || 2000 SJ55 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93112) - || 2000 SP56 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93113) - || 2000 SZ56 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93114) - || 2000 SE58 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93115) - || 2000 SJ58 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93116) - || 2000 SL58 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93117) - || 2000 SM58 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93118) - || 2000 SY58 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93119) - || 2000 SJ59 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93120) - || 2000 SK59 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93121) - || 2000 SY59 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93122) - || 2000 SB61 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93123) - || 2000 SK61 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93124) - || 2000 SU61 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93125) - || 2000 SJ62 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93126) - || 2000 SY62 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93127) - || 2000 SW63 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93128) - || 2000 SN64 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93129) - || 2000 ST65 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93130) - || 2000 SZ65 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93131) - || 2000 SV67 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93132) - || 2000 SJ69 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93133) - || 2000 SS69 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93134) - || 2000 SB70 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93135) - || 2000 SX70 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93136) - || 2000 SZ70 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93137) - || 2000 SC71 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93138) - || 2000 SK71 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93139) - || 2000 SZ71 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93140) - || 2000 SC72 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93141) - || 2000 SY72 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93142) - || 2000 SE73 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93143) - || 2000 SE75 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93144) - || 2000 SM78 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93145) - || 2000 SS78 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93146) - || 2000 SU78 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93147) - || 2000 SA80 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93148) - || 2000 SC80 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93149) - || 2000 SM80 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93150) - || 2000 SC81 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93151) - || 2000 SD82 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93152) - || 2000 ST83 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93153) - || 2000 SF84 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93154) - || 2000 SK84 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93155) - || 2000 SX84 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93156) - || 2000 SB85 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93157) - || 2000 SD85 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93158) - || 2000 SK85 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93159) - || 2000 SZ86 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93160) - || 2000 SU87 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93161) - || 2000 SX87 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93162) - || 2000 SJ88 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93163) - || 2000 SC89 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93164) Gordontelepun || 2000 SR89 || 29 september 2000 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (93165) - || 2000 SE93 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93166) - || 2000 SF95 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93167) - || 2000 SS95 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93168) - || 2000 SZ96 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93169) - || 2000 SC98 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93170) - || 2000 SS98 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93171) - || 2000 SJ99 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93172) - || 2000 SQ100 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93173) - || 2000 SQ101 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93174) - || 2000 SY101 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93175) - || 2000 SL102 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93176) - || 2000 SA103 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93177) - || 2000 SP103 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93178) - || 2000 SW103 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93179) - || 2000 SH104 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93180) - || 2000 SS104 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93181) - || 2000 ST104 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93182) - || 2000 SB105 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93183) - || 2000 SC106 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93184) - || 2000 SV107 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93185) - || 2000 SH108 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93186) - || 2000 SR108 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93187) - || 2000 SV109 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93188) - || 2000 SF110 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93189) - || 2000 SZ110 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93190) - || 2000 SN111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93191) - || 2000 SO111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93192) - || 2000 SV111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93193) - || 2000 SC112 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93194) - || 2000 SD112 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93195) - || 2000 SV112 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93196) - || 2000 SU113 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93197) - || 2000 SO114 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93198) - || 2000 ST114 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93199) - || 2000 SF115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93200) - || 2000 SS115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten